Rio Capivari steht für folgende Gewässer in Brasilien:

 Rio Capivari (Jaguariaíva), linker Nebenfluss des Rio Jaguariaíva im Osten des Bundesstaats Paraná

 Rio Capivari (Pardo), Quellfluss des Rio Pardo im Südosten des Bundesstaats Paraná
 Rio Capivari (Rio de Janeiro), Fluss im Bundesstaat Rio de Janeiro
 Rio Capivari (Tibaji), Zufluss des Rio Tibaji im Bundesstaat Paraná
 Rio Capivari (Tietê), Zufluss des Rio Tietê im Bundesstaat São Paulo